Слипак () — украинская фамилия:

 Слипак, Василий Ярославович (1974—2016) — украинский оперный певец.
 Слипак, Серхио (род. 1965) — аргентинский шахматист, гроссмейстер.

См. также